La Communauté de communes Cèze-Cévennes  est une communauté de communes française, située dans les départements du Gard (région Occitanie) et de l'Ardèche (région Auvergne-Rhône-Alpes).

Historique 
Le , la Communauté de communes du Pays de Cèze et la Communauté de communes du Ranc d'Uzège fusionnent pour donner naissance à la Communauté de communes Cèze-Cévennes, alors composée de 14 communes.

Le , la Communauté de communes des Cévennes Actives ainsi que les communes de Barjac (précédemment sans intercommunalité), de Molières-sur-Cèze (précédemment dans la Communauté de communes Vivre en Cévennes) et de Saint-Sauveur-de-Cruzières (précédemment dans la Communauté de communes du Pays de Cruzières) sont rattachées à la Communauté de communes Cèze-Cévennes, ce qui porte à 23 le nombre de communes de l'intercommunalité.

Communes 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Démographie

Administration

Voir aussi

Références

Lien externe 
 
 

Communauté de communes Cèze-Cévennes
Communauté de communes en Ardèche